Захар Иосифович Колесников (1901—1983) — советский военачальник, генерал-майор (22.02.1944)

Биография 
Родился в селе Заветное, ныне административный центр Заветинского района и Заветинского сельского поселения Ростовской области, Россия.

В РККА с 1920 года. Участник Гражданской войны.

Член ВКП(б) с 1926 года.

В 1937 году окончил Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. Военный инженер.

В 1940 году окончил Академию Генерального штаба РККА.

Участник Советско-финской войны, за отличия в которой майор Колесников награждён орденом Красной Звезды.

В Великой Отечественной войне с мая 1942 года, полковник Колесников- заместитель командующего — начальник инженерных войск 13-й армии. В составе армии участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, в начале 1943 года — в Воронежско-Касторненской наступательной операции, летом 1943 года — в сражении на Курской дуге (в составе Центрального фронта).

В 1944 году генерал-майор инженерных войск Колесников назначается заместителем командующего 4-го Украинского фронта — начальником инженерных войск фронта, на этой должности служит до окончания войны.

В сентябре-октябре 1944 года войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом участвовали в Восточно-Карпатской стратегической операции, в ходе которой была освобождена Закарпатская Украина и часть территории Чехословакии, оказана помощь Словацкому национальному восстанию.

В январе-феврале 1945 года войска 4-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта осуществили Западно-Карпатскую стратегическую операцию, освободили южные районы Польши и значительную часть Чехословакии. Ударом южнее Кракова фронт обеспечил с юга наступление советских войск на варшавско-берлинском направлении.

За время войны генерал Колесников был 16 раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

В послевоенный период — начальник инженерных войск группы войск, заместитель начальника УОС, начальник Московской высшей офицерской инженерно-минной школы.

Награды 
СССР
 орден Ленина (30.06.1945)
 три ордена Красного Знамени (21.04.1943, 03.11.1944, 15.11.1950)
 орден Кутузова I степени (31.05.1945)
 орден Суворова II степени (16.09.1943)
 орден Кутузова II степени (11.05.1944)
 орден Отечественной войны II степени (27.08.1943)
 орден Красной Звезды (21.05.1940)
 Медали СССР в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «За оборону Москвы»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»

Других государств
 командор Ордена Британской Империи (Великобритания 1944)
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) (1945)
 орден Белого льва «За Победу» 2 степени (ЧССР)
 два военных креста 1939 года (ЧССР)
 военная памятная медаль (ЧССР)
 медаль «Победы и Свободы» (ПНР) (1945)

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 Инженерные войска / Под ред П. И. Бирюкова. — М.: Воениздат, 1982.
 Военный энциклопедический словарь инженерных войск. — М.: ВИА, 2004.
 55 лет кафедре инженерного обеспечения (исторический очерк). — М.: ВАГШ, 1999.

Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Военные инженеры
Сапёры Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС